

Principios y objetivos 
La Respetable Logia Siete de Abril tiene por objeto la búsqueda de la verdad, el estudio de la moral y la práctica de la solidaridad; trabaja por el mejoramiento material y moral, y el perfeccionamiento intelectual y social de la Humanidad.

Tiene por principios la tolerancia mutua, el respeto a los otros y a uno mismo, la libertad absoluta de conciencia.

Considera las concepciones metafísicas como del dominio exclusivo de la apreciación individual de las personas, por lo que rechaza toda afirmación dogmática y da una importancia fundamental a la Laicidad. Tiene por divisa: Libertad, Igualdad y Fraternidad.

Como es habitual entre las logias de la masonería adogmática, lleva a cabo frecuentes pronunciamientos públicos sobre cuestiones de interés social atendiendo a temas generales y de actualidad.

Historia

Fundación 
La Respetable Logia Siete de Abril nace a partir de siete hermanos procedentes de un Triángulo, también perteneciente al Gran Oriente de Francia (GOdF), en Madrid que abandonan a finales de 2004 buscando dar un paso más allá dentro del simbolismo masónico. Cuatro maestros, dos compañeros y un aprendiz fueron el germen de la futura Logia Siete de abril: el maestro masón de nombre simbólico Hermes; el maestro masón de nombre simbólico Leonardo; el maestro masón de nombre simbólico Paracelso; el maestro masón de nombre profano Ít.·. Rom.·.; el compañero masón de nombre simbólico Momo; el compañero masón de nombre simbólico Kant; y el aprendiz masón de nombre simbólico Toro.

A principios del año 2005, los siete hermanos arriba mencionados, reiniciaron sus trabajos masónicos en la Logia Constante Alona al Oriente de Alicante a la que pertenecían todos en doble afiliación y que era la Logia Madre para algunos de los Hermanos que todavía no eran maestros. Durante el resto de ese curso masónico, 2004-05, este grupo de Hermanos trabaja intensamente en el estudio del Reglamento y de la Constitución del GOdF. Elaboran, además, numerosas planchas sobre el simbolismo de las herramientas y alegorías del grado de Aprendiz. Como fruto de ese intenso trabajo colectivo, el hermano Momo prepara un pequeño libro titulado “Simbolismo masónico del Grado de Aprendiz” que ha sido difundido y muy apreciado por las restantes Logias del GOdF en España.

El día 7 de abril del 2005, se decide solicitar la autorización para la creación de un Triángulo, tutelado por la Logia Constante Alona del GOdF, con el objetivo final de crear una nueva Logia en Madrid. Como nombre para la futura Logia se escoge el de la fecha en la que se inicia el procedimiento administrativo para su constitución. Un año después, el 27 de marzo de 2006, se aprueba por el Consejo de la Orden la creación de un Triángulo y, poco después, en septiembre de 2006 la constitución de una segunda Logia del GODF en Madrid. El 19 de noviembre de 2006 se celebra la ceremonia del encendido de luces de la Logia Siete de abril. Actúan como Maestros Instaladores los Hermanos Gu. Ago., Ave. Val. y Laj. Nag.

El Colegio de Oficiales era el siguiente: Venerable Maestro Hermes; Primer Vigilante Paracelso; Segundo Vigilante Leonardo; Orador Momo; Secretario Kant; Gran Experto Meyrinck; Tesorero M. P. C.; Hospitalario F. L. G.; Maestro de Ceremonias Ít. Rom., suplido después por Toro.

El Venerable Maestro Hermes y el Orador Momo, leyeron sendas Planchas conmemorativas para tan importante día.

Evolución 
En septiembre de 2007 es instalado un nuevo Colegio de Oficiales con el Hermano Momo como Venerable Maestro, que es reelegido dos veces más hasta finales del curso 2009-10.

En septiembre de 2010, tras unas nuevas elecciones es elegido por espacio de dos años el Hermano Kant, cuya veneratura ha sido prolija en magníficas Planchas, sobre todo por parte de aprendices y compañeros.

En junio de 2012 es elegido como Venerable Maestro el hermano Leonardo quien, tras dos reelecciones, vino ejerciendo la veneratura hasta 2015. Este periodo ha sido muy fecundo en trabajos masónicos; además, en el invierno y la primavera de 2015 nuestro taller participó muy activamente en la organización del Primer salón del Libro y de la Cultura Masónica, celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid los días 1 y 2 de mayo de este año.

En junio de 2015 es elegido como Venerable Maestro el hermano Hermón, que es reelegido para dos veneraturas más. En el verano de 2016 la Logia deja el local donde había venido desarrollando sus trabajos desde sus comienzos y se traslada a otro más amplio y cómodo en la zona noroeste de Madrid. Además, durante este tiempo se ha presentado una gran cantidad de planchas, en especial por parte de los aprendices.

En junio de 2018, la veneratura recayó en el  hermano Javier P. que trabajó sin descanso por el bien de la logia y la Obediencia. En su veneratura se trasladó el templo a la zona de la Alameda de Osuna de Madrid.

En diciembre del año 2020, que quedará en la historia como el año terrible del COVID, y tras las elecciones, pasa la veneratura de la Logia para el curso 2020/2021 a ser desempeñada por nuestro hermano Uriel.  

La logia Siete de Abril cuenta actualmente (21 de febrero de 2023) con 36 Hermanos (23 Maestros, 5 Compañeros y 8 Aprendices). El Colegio de Oficiales para el curso 2022-2023 es el siguiente: Venerable Maestro, Uriel; Primer Vigilante, John; Segundo Vigilante, Lobo; Orador, Momo; Secretario, Oscar; Gran Experto, Manuel R; Maestro de Ceremonias, Régulo; Tesorero, Carles; Hospitalario, Hermón; Portaestandarte, Ibis; Guardatemplo y Mtro de Armonía: Jan.

Hay que destacar que desde mayo de 2010 está hermanada con la Logia Harmonie Universelle al Oriente de Castres; lo que le llena de alegría y orgullo fraternal. Todos los años, alternativamente en Madrid y Castres se celebran tenidas conjuntas de fuerte calor masónico.

Actividad 
La Respetable Logia Siete de Abril celebra tenidas los primeros y terceros lunes del mes. Practica el Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Se siente orgullosa del rigor de sus ceremonias y de la calidad simbólica de sus planchas. Con frecuencia asisten a sus tenidas y comparte trabajos con otros hermanos y hermanas de logias del GODF, y con hermanas y Hermanos de otras Obediencias reconocidas y amigas. Sus tenidas se celebran en un Templo compartido en un local alquilado en la zona de la Alameda de Osuna de Madrid.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio Web de la Logia Siete de abril
 Sitio Web del Gran Oriente de Francia (en francés)

Logias masónicas 
Francmasonería en España 
Gran Oriente de Francia